Wereldkampioenschap handbal vrouwen 2001
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2001